kipa – element osprzętu pokładowego jednostki pływającej
 kipa, jarmułka – żydowskie nakrycie głowy
 KIPA – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
 Jakub Kipa – polski speedcuber.